Daniel Tani - um astronauta norte-americano
Chojiro Tani - o criador da escola de caratê Shukokai
Apa Tani - um grupo tribal da Índia

Desambiguação